Příjmení Pacák nosí více různých osobností:

 Antonín Pacák (1836–1898) – český politik, bratr Bedřicha Pacáka
 Bedřich Pacák (1846–1914) – český politik, bratr Antonína Pacáka
 Božena Pacáková-Hošťálková (* 1946) – česká zahradní architektka a publicistka
 Jan Pacák (1909–1986) – architekt, filmový výtvarník, scénograf a pedagog na pražské FAMU, otec Jana Antonína Pacáka 
 Jan Antonín Pacák (1941–2007) – český výtvarník a hudebník
 Jaroslav Pacák (1902–1984) – český malíř a teoretik výtvarného umění
 Jiří František Pacák (c. 1670–1742) – český vrcholně barokní sochař
 Josef Pacák (1927–2010) – český organický chemik a didaktik chemie
 Karel Pacák (* 1966) – český fotbalista
 Luděk Pacák (1902–1976) – český spisovatel a hudební skladatel
 Milan Pacák (*1934) – český herec
 Oldřich Pacák (1882–1968) – český petrograf
Antonín Jiří Pacák zv. Jura (1876 - 1945) - český malíř a grafik